Мазья — фамилия. Известные носители:

 Мазья, Аарон Меир (1858—1930) — израильский врач, языковед.
 Мазья, Владимир Гилелевич (род. 1937) — российский математик, писатель.